Joseph Dulac - botânico francês
Sergio Dulac Muller
Dulac (Luisiana)

Desambiguação